Bermillo de Sayago kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Bermillo de Sayago (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Bermillo de Sayago (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar